Okręty US Navy o nazwie USS  "Tangier":
 Pierwszy  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1918.
 Drugi  był tendrem wodnopłatowców. W służbie w latach 1941-1947.

Tangier